Bakersfield (Californië)
Bakersfield (Missouri)
Bakersfield (country), Engels: Bakersfield sound, subgenre uit de countrymuziek